Lori (; avui Lori Berd, Fortalesa de Lori) és una província d'Armènia al nord-oest del llac Sevan, la capital és Vanadzor, tercera ciutat del país (anteriorment Kirovakan i abans Kharakilisa). Lori està a la riba del riu Dzoragel i a tocar de la ciutat de Stepanavan. En aquesta província hi ha el Monestir d'Haghpat i Sanahin Patrimoni de la Humanitat.

Al  i fins a la meitat del XIII fou seu dels anomenats reis Korikian de Lori, entre els quals va destacar David Anholin (989-1048) que dominaven el Tashir. Al  Lori va passar als germans Ivane i Zakare Zakarian, eristhavis georgians, i encara la posseïen quan van arribar els mongols.

Lori